Кубок пяти наций 1998 — 69-й турнир из серии Кубка пяти наций, ежегодной регбийной конкуренции между основными сборными северной полушарии, и 104-й по счёту турнир с учётом Кубка домашних наций. В рамках турнира прошли 10 игр с 7 февраля по 5 апреля 1998 года.

Чемпионом турнира в 12-й раз в своей истории стала Франция, выиграв заодно и Большой Шлем благодаря победам над всеми четырьмя конкурентами. Англия завоевала Тройную корону за счёт побед над Шотландией, Уэльсом и Ирландией.

Участники

Матчи

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Примечания

Ссылки 
 6 Nations History 

Февраль 1998 года
Март 1998 года
Апрель 1998 года
Кубок шести наций
Спорт в Великобритании в 1998 году